Rock im Park — один из крупнейших рок-фестивалей, ежегодно проходящий в Германии в первый выходной июня. Является параллельным мероприятием с фестивалем Rock am Ring с почти идентичным составом групп.

Рок-фестивали
Музыкальные фестивали Германии